Га́кугса (), ранее Га́кукса — деревня в составе Красноборского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия.

Расположена на берегу реки Гакугса. Через деревню проходит федеральная автодорога  «Вологда — Медвежьегорск».

История 
Гакукская волость была вотчиной Муромского монастыря.

Впервые сам монастырь и его вотчина в Гакукской волости фиксируются по книге 1563 года.

К XIX веку было по-прежнему распространено старообрядчество. Так в 1838 году священник Гакукского прихода И. Вишневский доносил епископу, что его прихожане обоего пола «старые и малые, исключая духовенство, двуперстным сложением ознаменаются» и все усилия священника оказываются напрасными.

1 июня 1902 году утверждено положение о трудовых артелях. Возникла Гакукская трудовая артель.

В марте 1918 года жители Гакугсы решили отделиться от Нигижемской волости и создали свой волостной Совет. Осенью 1918 года в Гакукской волости, равно как и в других волостях в Пудожского уезда, были организованы партийные ячейки РКП(б), которые занялись формированием комитетов бедноты.

В 1958 году Гакукский и Каршевский сельсоветы объединены в один Каршевский сельсовет.

Общие сведения 
Деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая была построена в 1776 г., 23 августа 1934 года постановлением Карельского ЦИК церковь была закрыта. В настоящее время не существует (07 января 2014 г.)

В 15 км к юго-западу от деревни находится один из самых древних монастырей Карелии — Муромский Свято-Успенский монастырь.

Население 

В 2014 году в деревне насчитывалось 41 домохозяйство, было зарегистрировано 138 человек, однако постоянно проживал 81.

Улицы 
 ул. Лесная
 ул. Набережная

Примечания

Ссылки 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Населённые пункты Пудожского района